Блумингберг има више значења:
 Блумингберг (Њујорк)
 Блумингберг (Охајо)